Midland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Midland Township (Iowa)
 Midland Township (Michigan)
 Midland Township (Missouri)
 Midland Township (Gage County, Nebraska)
 Midland Township (Merrick County, Nebraska)
 Midland Township (North Dakota)
 Midland Township (Oklahoma)
 Midland Township (South Dakota)